Nahapet Lerr (azerbajdzjanska: Naapet Dağı, Nabatdağ) är ett berg i Azerbajdzjan, på gränsen till Armenien. Det ligger i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Toppen på Nahapet Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Nahapet Lerr är bergig åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Ghazangyol Lerr,  meter över havet,  km söder om Nahapet Lerr. Runt Nahapet Lerr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tivi,  km sydväst om Nahapet Lerr. 

Trakten runt Nahapet Lerr består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Azerbajdzjan
Berg i Azerbajdzjan 3000 meter över havet eller högre